O termo universo psíquico, na prática antropológica, se refere aos elementos subjetivos do fenômeno humano. Relaciona-se diretamete a ideia de inconsciente, que na Antropologia Estruturalista é concebido de modo bastante diverso daquele definido pela Psicanálise Freudiana.

Antropologia